Bradley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Bradley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Bradley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Bradley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Bradley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire